Pouillot est le nom vernaculaire de cinquante-six espèces de petits passereaux insectivores appartenant à quatre genres. Ce terme dérive de l'ancien français poille, lui-même issu du latin vulgaire pullius et qui désignait la poule domestique ou un poussin.

Leur aire de répartition s'étend de la zone éthiopienne à la zone paléarctique et à la zone orientale.

Liste des genres 
 Phylloscopus Boie, 1826 (40 espèces)
 Seicercus Swainson, 1837 (12 espèces)
 Tickellia Blyth, 1861 (1 espèce)
 Abroscopus E.C.S. Baker, 1930 (3 espèces)

Principales espèces 
 Pouillot véloce
 Pouillot de Bonelli
 Pouillot fitis
 Pouillot siffleur
 Pouillot de Pallas
 Pouillot à grands sourcils
 Pouillot ibérique
 Pouillot brun
 Pouillot verdâtre
 Pouillot affin

Notes 

Nom d'oiseau ambigu